A 2005-ös rali-világbajnokság volt a 33. rali-világbajnoki szezon. Január 21-én kezdődött és november 13-án lett vége. Az egyéni bajnok Sebastien Loeb lett, a csapat világbajnok pedig a Citroen.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 

 2005-ös rali-világbajnokságról a wrc.com honlapon
 2005-ös rali-világbajnokságról az ewrc.cz honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali